Caucete kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Caucete, kommun, San Juan, 
 Caucete (kommunhuvudort i Argentina), San Juan, 

Robotskapade Argentinaförgreningar